Fidan (türk. für „Spross, Sprössling“ = junge Pflanze) ist ein türkischer weiblicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Hakan Fidan (* 1968), türkischer Diplomat und Leiter des Inlandsgeheimdienstes
 Hikmet Fidan (1955?–2005), türkisch-kurdischer Intellektueller und Politiker
 Işıl Fidan (* 1938), türkische Ernährungswissenschaftlerin und Professorin
 Uğur Fidan, wirklicher Name von Bulut Aras (* 1953), türkischer Film- und Fernsehschauspieler

Vorname 
 Fidan Aghayeva-Edler, aserbaidschanische Pianistin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname

en:Fidan